ABCD est une abréviation de airway, breathing, circulation, defibrillation, inventée par Peter Safar ; voir Procédure ABCDEF de traitement des urgences extrahospitalières
 ABCD est le sigle de Alliance bruxelloise contre le déclin
 AB/CD est un groupe hommage à AC/DC
 abcd est une collection d'art brut composée par Bruno Decharme et mise à disposition d'une association éponyme
 ABCD de l'Égalité est le nom d'un programme français d'enseignement.
 Agénésie bilatérale des canaux déférents
 Acronyme des quatre plus grosses entreprises céréalières majeures : Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill et Louis-Dreyfus Commodities.
 ABCD XV (Alliance Bourgogne Chalon Dijon, puis Alliance Bourgogne Club sportif nuiton Dijon) est une entente de clubs de rugby à XV de Bourgogne en catégorie de jeunes.